Сантиљан има више значења:

 Сантиљан (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сантиљан (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику